Abrasax může být:

 alternativní (resp. původní) tvar slova abraxas
 rodinný klan z filmu Jupiter vychází

Související články 
 Abraxas (rozcestník)